Bawer steht für:

 Bruce Bawer (* 1956), US-amerikanischer Literaturkritiker, Autor und Aktivist der Schwulenbewegung
 Bawer (Gemeinde Peilstein), Ortsteil von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich